Trévisan est un nom, qui signifie « de Trévise ».

 Dalton Trevisan (1925 – ), écrivain brésilien ;
 Emanuela Trevisan Semi, femme de lettres italienne ;
 Giorgio Trevisan (1934- ), dessinateur de bande dessinée italien
 Guglielmo Trevisan, footballeur italien ;
 Luca Trevisan, mathématicien et informaticien italien ;
 Marcantonio Trevisan ou Trivisan, (ca. 1475–1554),  doge de Venise ;
 Martina Trevisan (1993-), joueuse de tennis italienne ;
 Massimo Trevisan, nageur italien, médaille d'or au titre du relais 4 ×  nage libre aux Championnats d'Europe 1989 ;
 Matteo Trevisan, joueur de tennis italien, vainqueur en double du tournoi de Wimbledon 2007 ;
 Stéphane Trévisan (1974– ), footballeur français ;
 Trevor Trevisan, footballeur italien ;
 Vitaliano Trevisan (1960-2022), écrivain italien ;
 Vittore Benedetto Antonio Trevisan de Saint-Léon (1818–1897), botaniste et bactériologiste italien.

Trevisan est une famille patricienne de Venise.